La Ribera kan syfta på:

Bolivia 

 La Rivera, Bolivia, ort, Oruro,

Mexiko 

 La Ribera, Mexiko, ort, Veracruz, Tampico Alto,

Spanien 

 La Ribera (kommun), Asturien, Province of Asturias,